Шафрат, Шаффрат

 Вільгельм Шафрат (1814—1893) — німецький юрист і політик.
 Крістоф Шаффрат (1709—1763) — німецький композитор, музичний педагог і клавесиніст епохи бароко.
 Людвіг Шаффрат (1924—2011) — німецький скульптор і художник.
 Міхаела Шаффрат (* 1970) — німецька кіно- та порноакторка.
 Свен Шафрат (* 1984) — німецький футболіст.
 Ян Шаффрат (* 1971) — німецький велогонщик і спортивний менеджер.
німецькі прізвища